Ганкель — немецкая фамилия. Известные носители:
 Ганкель, Вильгельм (1814—1899) — немецкий физик.
 Ганкель, Герман (1839—1873) — немецкий математик.
 Ганкель, Мария (1844—1929) — первая поэтесса на эсперанто.